Полутиха — название нескольких населённых пунктов:
 Полутиха — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Полутиха — деревня в Приволжском районе Ивановской области.